Armbrust bezeichnet

 Armbrust, eine historische Waffe
 Armbrust (Panzerabwehrwaffe), eine Panzerabwehrwaffe
 Armbrust (Heraldik), eine gemeine Figur in der Heraldik

Armbrust ist der Familienname folgender Personen:
 Barbara Armbrust (* 1963), kanadische Ruderin
 Horst Armbrust (* 1933), deutscher Politiker (FDP)
 Joachim Armbrust (* 1958), deutscher Sozialpädagoge und Sachbuchautor
 Karl Armbrust (1867–1928), deutscher Maler
 Karl Armbrust (Musiker) (1849–1896), deutscher Organist und Dirigent
 Walter Armbrust (1882–1941), deutscher Musiker (Organist und Dirigent) 

Siehe auch:
 Armbruster
 Armbrüster